Bald Eagle podría referirse a:

Municipio de Bald Eagle, en el condado de Clinton, Pensilvania.
Bald Eagle, en el condado de Blair, Pensilvania.
Bald eagle speak